William Hopper ist der Name folgender Personen:

* William Hopper (Schauspieler) (1915–1970), US-amerikanischer Schauspieler
 William Hopper (Politiker) (* 1929), britischer Bankier und Politiker